Vegan Love è un cortometraggio indipendente del 2015 diretto da Giorgio Amato.

Girato in Lazio tra Frascati e Roma e presentato al Terra di Siena Film Festival il 29 settembre 2015, il corto affronta l'argomento vegano «in chiave ironica e grottesca, raccontando le difficoltà di una ragazza vegana a vivere in una società nella quale il tema del veganesimo è ancora tabù», secondo le parole dal regista Amato.

In Italia la pellicola è stata acquisita da Rai Cinema, andata in onda il 9 febbraio 2018 e pubblicata su RaiPlay.

Trama 

Filippo porta a cena in un ristorante Clarissa, una vegana che non ammette trasgressioni. Si sono conosciuti su internet e si incontrano per la prima volta. Filippo è preoccupato per aver scelto un ristorante che non cucina nulla di vegano. Il cameriere Mimmo cerca di proporre delle alternative. Clarissa però contesta la sofferenza animale che c'è nei piatti da lui proposti. Filippo per accontentare Clarissa prende lo stesso piatto di lei, ma una volta arrivati a casa di Clarissa, i due hanno una discussione.

Riconoscimenti 
 2016 - Corto Fiction
 Premio tema libero
 2016 - Pázmány Film Festival, Budapest
 Miglior film italiano

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Cortometraggi commedia